John Michell ist der Name folgender Personen:

* John Michell (1724–1793), englischer Naturphilosoph und Geologe
 John Michell (Schriftsteller) (1933–2009), britischer Schriftsteller und Esoteriker
 John Henry Michell (1863–1940), australischer Mathematiker
 John Ralph Michell (1861–1947), kanadischer Politiker